Jean Achard (coureur)  (1918 – 1951), 'Le Breton', geboren Jean-Jacques Grosman, journalist en coureur
 Jean Achard (schilder) (1807 – 1884), Frans schilder
 Jean Achard (politicus) (1908 – 1953), Frans politicus